Mixon est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Autry DeWalt Mixon Jr (1931-1995), musicien américain
Benjamin R. Mixon (né en 1953), officier américain
Danny Mixon (né en 1949), pianiste de jazz américain
Jamal Mixon (né en 1983), acteur américain
Jerod Mixon (né en 1981), acteur et producteur américain
Katy Mixon (née en 1981), actrice américaine
Kenny Mixon (né en 1975), joueur américain de football américain
Laura J. Mixon (née en 1957), écrivaine de science fiction américaine
Myron Mixon (né en 1962), chef américain
Tim Mixon (né en 1984), joueur américain de football américain

Toponyme

Mixon, rocher de la terre de Oates

Mixon, communauté du comté de Cherokee au Texas

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme